Пекка Туоккола (; 22 октября 1983, Алавус) — финский хоккеист, вратарь. Воспитанник клуба «Таппара».

Карьера 

Пекка Туоккола начал свою профессиональную карьеру в 2004 году в составе клуба лиги Местис «Ахмат», выступая до этого за фарм-клуб родной «Таппары». В том же сезоне Пекка дебютировал в СМ-Лиге, проведя на площадке 2 матча, тем не менее, он так и не смог закрепиться в «Таппаре», выступая, по большей части, в клубах второго финского дивизиона.

В 2006 году Туоккола подписал контракт с клубом ЮИП, в составе которого в сезоне 2008/09 он стал чемпионом Финляндии, а также самым ценным игроком серии плей-офф. Это стало самым высоким достижением в истории клуба. Спустя год после этого успеха Пекка завоевал бронзу финского первенства. Всего в составе ЮИПа Туоккола выступал на протяжении пяти сезонов, сыграв за это время в 173 матчах с коэффициентом надёжности 2.34.

29 апреля 2011 года Пекка заключил соглашение с нижегородским «Торпедо». Однако уже 22 февраля 2012 года Туоккола расторг с клубом контракт по семейным обстоятельствам, проведя на тот момент 21 матч с коэффициентом 2.72.

Международная 
В составе сборной Финляндии Пекка Туоккола провёл 1 матч на одном из этапов Еврохоккейтура в сезоне 2009/10, пропустив в нём 3 шайбы от сборной России.

Достижения 
 Чемпион Финляндии 2009.
 Лучший игрок плей-офф чемпионата Финляндии 2009.
 Бронзовый призёр чемпионата Финляндии 2010.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 22 февраля 2012 года

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты Финляндии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Ахмат»
Игроки ХК «Таппара»
Игроки ХК «Хокки»
Игроки ХК «Киекко-Вантаа»
Игроки ХК «Хаукат»
Игроки ХК ЮП
Игроки ХК СаПКо
Игроки ХК «ЮИП-Академия»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК КалПа
Игроки ХК ЛеКи
Игроки ХК «Ферьестад»
Игроки ХК «Клагенфурт»
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой